Justice League Task Force – serie a fumetti e gruppo della DC Comics
 Justice League Task Force – videogioco basato sui personaggi della DC Comics